Рогач — многозначный термин:
 Рогач — ухват
 Рогач () — род растений семейства Маревых

Персоналии 
 Рогач, Иван (род. 1992) — сербский футболист, полузащитник.
 Рогач, Иван Андреевич — закарпатский общественный деятель.
 Рогач, Мария Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рогач, Ян (1932—1980) — театральный, кино- и телережиссёр.

Топоним 
 Рогач — деревня, Ланьковский сельсовет, Белыничский район, Могилёвская область
 Рогач — село в Болгарии.
 Рогач — деревня в Череповецком районе Вологодской области России.

Прочее 
 «Рогач» — чехословацкий сатирический журнал, выходил на словацком языке.

См. также 
 Рогачи (значения)
 Рогачи (Lucanus) — семейство жуков надсемейства Пластинчатоусых